M59 kan avse:

M59 (galax) – en galax
Fältuniform m/1959 – en svensk uniformstyp